Miejscowości w USA:
 De Soto – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Sumter
 De Soto – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
 De Soto – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 De Soto – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Johnson
 De Soto – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Jefferson
 De Soto – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Gminy w USA:
 De Soto (ang. De Soto Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 De Soto (ang. De Soto Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jackson
Parafie w USA:
 parafia De Soto (ang. De Soto Parish) – w stanie Luizjana
Osoby:
 Hernando de Soto – hiszpański żeglarz, odkrywca i konkwistador, pierwszy Europejczyk, który zbadał Florydę żyjący w pierwszej połowie XVI wieku.
 Hernando de Soto – peruwiański powszechnie uważany za najwybitniejszego latynoamerykańskiego ekonomistę, czołowy przedstawiciel współczesnego instytucjonalizmu (urodzony w 1941 roku)
 Jesús Huerta de Soto – ekonomista, przedstawiciel austriackiej szkoły ekonomii